Mindelberg ist der Ortsname von

 Mindelberg (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Mindelberg (Pfaffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfaffenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern